Орден Његоша — одликовање Републике Српске, установљено 1993. године. 
 Орден Његоша — одликовање Савезне Републике Југославије и Државне заједнице Србије и Црне Горе, установљено 1998. године.